Роберт Хюбнер () е германски шахматист. Най-високият му ЕЛО-коефициент е 2732, постигнат през април 1973 г.

През 1970 г. става гросмайстор. Шампион на ФРГ през 1967 г. Взима участие в 11 олимпиади.

Турнирни победи 
 1968 – Бюзум
 1969 – Кастлебар
 1970 – Сомбор
 1973 – Глазгоу
 1974 – Осло, Хюстън
 1982 – Чикаго
 1986 – Солинген

Участия в шахматни олимпиади

Източници 
 „Шахматна енциклопедия“, изд. „Д-р Петър Берон“, 1989 г.
 OlimpBase.org

Външни препратки 
  Профил във ФИДЕ
  Партии на Хюбнер на chessgames.com

Германски шахматисти
Родени в Кьолн